Vattenhuset kan syfta på

 Vattnets hus – tidigare Vattenhuset, en simhall i Ängelholm
 Vattenhuset, Palmhuset – en del av Palmhuset i Trädgårdsföreningen i Göteborg